Hatley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hatley (Mississippi)
Hatley (Wisconsin)

In Groot-Brittannië:
Hatley (Cambridgeshire), een Civil Parish in het graafschap Cambridgeshire